

Cinema
 Lourdes – film austriaco del 2009 di Jessica Hausner.

Geografia
 Lourdes – cittadina francese degli Alti Pirenei, luogo di pellegrinaggio cattolico per le apparizioni della Madonna
 Lourdes – comune della Colombia nel dipartimento di Norte de Santander.
 Lourdes – municipio dello stato brasiliano di San Paolo

Letteratura 
 Lourdes – romanzo di Rosa Matteucci

Onomastica
 Lourdes – nome proprio di persona spagnolo femminile

Religione
 Nostra Signora di Lourdes – appellativo di Maria, madre di Gesù

Televisione
 Lourdes – fiction del 2000 prodotta da KirchMedia, Lux Vide e Rai Fiction